

Geografia 
 Conan – abbreviazione per indicare Kaerconan, città fortificata da Ambrosio Aureliano, re dei Britanni, dopo la sua vittoria sui Sassoni comandati da Hengest (Geoffrey di Monmouth, Historia Regum Britanniae viii, 7); la città potrebbe essere l'odierna Conisbrough
 Conan – comune francese nel dipartimento del Loir-et-Cher

Persone 
 Conan I – detto lo Storto, duca di Bretagna († 992; anche duca di Rennes)
 Conan II – duca di Bretagna (1130-1066)
 Conan III – detto il Grosso, duca di Bretagna (1095-1148)
 Conan IV – detto il Piccolo, duca di Bretagna († 1171)
 Conan Meriadoc (Kynan Medriadec) – antico sovrano inglese e governatore dell'Armorica, nonché marito di Sant'Orsola († 395)
 San Conan di Man (detto anche San Mochonna, † 684) - monaco proveniente da Iona, evangelizzatore dell'isola di Man

Personaggi immaginari 
 Conan il barbaro – personaggio ideato da Robert Ervin Howard
 Conan Edogawa – il protagonista del manga giallo Detective Conan e della trasposizione animata Detective Conan
 Conan il ragazzo del futuro – serie animata di Hayao Miyazaki, liberamente tratto dal romanzo di fantascienza per ragazzi The Incredible Tide di Alexander Key

Videogiochi 
 Conan: Hall of Volta – videogioco del 1984 per PC-88, Apple II, Atari 8-bit e Commodore 64
 Conan – videogioco del 1991 per NES
 Conan – videogioco del 2004 per Microsoft Windows, Xbox, PlayStation e Gamecube
 Conan – videogioco del 2007 per Xbox 360 e PS3

Altro 
 Conan – nome proprio di persona maschile
 Conan – gruppo musicale inglese
 Conan – programma televisivo statunitense del conduttore Conan O'Brien
 Conan – serie televisiva animata statunitense del 1992